ALA ali Ala je lahko:

 Ala, boginja mati v mitologiji afriškega ljudstva Ibo

Kratica
 Alabama, zvezna država ZDA
 Åland, avtonomna provinca Finske (oznaka ISO 3166)
 Alanin, aminokislina

Osebno ime
 Ala Kudrjavceva, ruska tenisačica
 Ala Kušnir, rusko-izraelska šahistka